Fabre puede referirse a:

 Fabre (Uruguay), localidad de Uruguay.
 Fabre, periodista, historietista y guionista de humor gráfico uruguayo.
 Jean Henri Fabre (1823-1915), naturalista, humanista, entomólogo, escritor y poeta francés.